Laudat steht für:
 Laudat (Dominica), Ort im Inneren von Dominica

Laudat ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Laudat (1930–1987), französischer Endokrinologe, Président-directeur général des Instituts national de la santé et de la recherche médicale

Laudát ist der Familienname folgender Personen:
 František Laudát (* 1960), tschechischer Politiker, Mitglied des Abgeordnetenhauses des Parlaments der Tschechischen Republik